Александер Сетон (пом. 1604) — шотландський алхімік і герметик, відомий як «Космополіт».
 Елізабет Сетон — свята римо-католицької церкви, педагог, черниця, засновниця жіночої чернечої католицької конгрегації «Сестри Милосердя святого Йосипа».
 Ернест Томпсон Сетон — канадський письменник, художник-анімаліст, один з ідеологів і натхненників скаутського руху.
 Роберт Вільям Сетон-Вотсон — британський державний діяч, історик, публіцист.

 Клан Сетон — один з кланів рівнинної частини Шотландії — Лоулендсу.

Топоніми 
 Сетон — муніципалітет у Франції, регіон Нижня Нормандія, департамент Орн.
 Сетон — гора (2855 м) у Береговому хребті в Британській Колумбії (Канада)